Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Trivia 

Die Qualifikation verlief für den Vize-Weltmeister Deutschland schleppend. Nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Unentschieden gegen Litauen und Schottland war Island zwischenzeitlich Tabellenführer der Gruppe. Im Anschluss an das 0:0 in Island gab Teamchef Rudi Völler der ARD ein legendäres Interview, in dem er gegenüber Waldemar Hartmann die Moderatoren Gerhard Delling und Günter Netzer heftig angriff.

Aufgebot

Deutsche Spiele

Vorrunde 

Deutschland
2004